Чемпионат Филиппин по футболу (United Football League) — национальное футбольное первенство, проводимое под эгидой Футбольной ассоциации Филиппин.

Победители

Участники сезона 2014

Примечания

Ссылки 
 
United Football League Philippines at Facebook.com
United Football League Philippines at Twitter.com
RSSSF.com - Philippines - List of Champions

Футбол на Филиппинах
Филиппины